44-й входной драфт НХЛ прошел в Ванкувере 24 июня 2006 года. Под общим первым номером в Сент-Луис Блюз попал американский защитник Эрик Джонсон. Вообще драфт 2006 года стал самым удачным для американских хоккеистов — рекордное количество представительной США — 10 было выбрано уже в первом раунде. Первым среди россиян под общим 23-м номером «Вашингтоном» был задрафтован голкипер из ярославского «Локомотива» Семен Варламов.

Рейтинг проспектов

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

 1. В день драфта «Монреаль» обменял свой выбор в первом раунде в «Сан-Хосе» на выбор в первом и втором раунде того же драфта.
 2. 8 марта 2006 года «Миннесота» получила выбор в первом раунде от «Эдмонтона» за вратаря Дуэйна Ролосона.
 В день драфта «Лос-Анджелес» обменял нападающего Павола Демитру в «Миннесоту» на выбор «Эдмонтона» в первом раунде и нападающего Патрика О’Салливана.
 3. 9 марта 2006 года «Вашингтон» отдал защитника Брендана Уитта в «Нэшвилл» в обмен на нападающего Криса Бича и выбор в первом раунде.
 4. В день драфта «Сент-Луис» получил выбор в первом раунде от «Нью-Джерси» в обмен на первый выбор «Каролины» и третий выбор «Ванкувера» (77-й общий) на этом же драфте.
 5. В день драфта «Финикс» получил выборы в первом и пятом раундах от «Детройта» в обмен на два выбора во втором раунде — «Флориды» (41-й общий) и «Тампы» (47-й общий).
 6. 30 января 2006 года «Каролина» обменяла своих нападающих Джесси Булериса, Майка Зигоманиса и Магнуса Канберга, выбор «Торонто» в 4 раунде драфта-2006 и выбор в 4 раунде драфта-2007 в «Сент-Луис» на нападающих Дага Уэйта и Эркки Райамяки.

Раунд 2 

 2. В день драфта «Сан-Хосе» получили выбор во втором раунде от «Коламбуса» в обмен на выбор «Филадельфии» в третьем раунде (85-й общий) и выбор четвёртом раунде (113-й общий) этого драфта и на выбор во втором раунде драфта 2007 года.
 3. Драфт-пик второго раунда получен за защитника Ларса Юнссона, которого выбрал «Бостон» в первом раунде драфта 2000 года.
 4. 9 марта 2006 года «Анахайм» получил защитника Брэтта Скиннера и выбор «Айлендерс» во втором раунде от «Ванкувера» в обмен на защитников Юху Алена и Кита Карни.
 6. 9 марта 2006 года «Финикс» получил от «Филадельфии» форварда Джоша Грэттона, а также два выбора во втором раунде («Флориы» — 41-й общий и «Тампы» — 47-й общий) в обмен на защитника Дени Готье.
 24 июня 2006 года «Детройт» получил от «Финикса» приобретенные ранее у «Филадельфии» драфт-пики второго раунда в обмен на выбор в первом раунде (29-й общий).
 8. Драфт-пик второго раунда получен за нападающего Йессе Ниинимяки, которого выбрал «Эдмонтон» в первом раунде драфта 2002 года.
 9. 9 марта 2006 года «Баффало» получили выбор во втором раунде от «Ванкувера» в обмен на вратаря Мику Норонена.
 10. 9 марта 2006 года «Финикс» получил от «Филадельфии» форварда Джоша Грэттона, а также два выбора во втором раунде («Флориы» — 41-й общий и «Тампы» — 47-й общий) в обмен на защитника Дени Готье.
 24 июня 2006 года «Детройт» получил от «Финикса» приобретенные ранее у «Филадельфии» драфт-пики второго раунда в обмен на выбор в первом раунде (29-й общий).
 11. Драфт-пик второго раунда получен за нападающего Йенса Карлссона, которого выбрал «Лос-Анджелес» в первом раунде драфта 2001 года.
 12. 9 марта 2006 года «Бостон» получил от «Эдмонтона» выбор во втором раунде и двух нападающих: Марти Ризонера и Яна Штястны, отдав своего нападающего Сергея Самсонова.

Раунд 3 

1. «Чикаго Блэкхокс» получили выбор в третьем раунде (76 общий) от «Торонто», отдав взамен два выбора в четвёртом раунде (99 и 111 общий) 24 июня 2006 года.

Раунд 4 

1. «Торонто Мейпл Лифс» получили два выбора в четвёртом раунде (99 и 111 общий) от «Чикаго», отдав взамен выбор в третьем раунде (76 общий) 24 июня 2006 года.
2. 30 января 2006 года «Каролина» обменяла Майка Зигоманиса, Джесси Булериса, права на Магнуса Канберга, выбор в первом и четвёртом (от «Торонто») раунде драфта 2006 года и выбор в четвёртом раунде (от «Чикаго») драфта 2007 года в «Сент-Луис Блюз» на Дага Уэйта и Эркки Раямяки.

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Примечания

Ссылки
Драфт на сайте Ванкувера Кэнакс

Драфты НХЛ
НХЛ в 2006
2006
24